Petronilla (französisch: Pétronille oder Péronnelle, Pernelle u. ä.) steht für
 Petronilla, frühchristliche Märtyrerin
 Petronilla (Vorname), weiblicher Vorname
Petronilla von Holland (um 1082–1144) Gräfin von Holland
Pétronille (Bigorre)  (um 1184–1251), Gräfin
Alix Petronilla von Aquitanien (um 1125–1151), Gräfin
 Petronilla de Meath (um 1300–1324), wurde als erste Frau in Irland als Hexe verbrannt
Siehe auch:
Petronillakapelle
Petronella
 Péronne